FC Velké Meziříčí (celým názvem: Football Club Velké Meziříčí) je český fotbalový klub, který sídlí ve Velkém Meziříčí v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1906. Od sezony 2015/16 nastupuje v MSFL (3. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu U Tržiště s kapacitou 2 500 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1944: I. A třída BZMŽF
 1945–1948: I. B třída BZMŽF – II. okrsek
 1952: Krajský přebor – Jihlava
 1962–1963: Okresní přebor Žďárska
 1965–1966: I. B třída Jihomoravské oblasti – sk. E
 1966–1968: I. A třída Jihomoravské oblasti – sk. A
 1972–1973: Jihomoravský krajský přebor
 1973–1976: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1978–1979: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1979–1980: Okresní přebor Žďárska
 1991–1992: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 1992–1993: I. B třída Jihomoravské župy – sk. D
 1993–1995: I. B třída Jihomoravské župy – sk. A
 1995–1997: I. B třída Jihomoravské župy – sk. D
 1998–2001: I. B třída Jihomoravské župy – sk. A
 2001–2002: I. B třída Jihomoravské župy – sk. C
 2002–2004: I. A třída Kraje Vysočina – sk. B
 2004–2005: Přebor Kraje Vysočina
 2005–2015: Divize D
 2015– : Moravskoslezská fotbalová liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1938/39: Po sezoně došlo k rozšíření I. A třídy BZMŽF na 16 účastníků, což velkomeziříčské zachránilo od sestupu.
 1952: Chybí výsledek jednoho utkání.
 1978/79: Po sezoně proběhla reorganizace krajských soutěží.
 2019/20 a 2020/21: Tyto sezony byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

FC Velké Meziříčí „B“ 

FC Velké Meziříčí „B“ je rezervní tým Velkého Meziříčí, hrající od sezóny 2015/16 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhlo B-mužstvo v sezóně 2015/16, kdy se v Přeboru Kraje Vysočina umístilo na 4. příčce.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1973–1978: Okresní přebor Žďárska
 1985–1987: Okresní přebor Žďárska
 1988–1989: Okresní přebor Žďárska
 1991–1992: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. D
 1992–1993: Okresní přebor Žďárska
 1995–1996: Okresní soutěž Žďárska – sk. A
 2000–2001: Okresní přebor Žďárska
 2004–2006: Okresní přebor Žďárska
 2006–2007: I. B třída Kraje Vysočina – sk. B
 2007–2015: I. A třída Kraje Vysočina – sk. B
 2015– : Přebor Kraje Vysočina

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznánky:
 2019/20 a 2020/21: Tyto sezony byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

FC Velké Meziříčí „C“ 

FC Velké Meziříčí „C“ je druhým rezervním týmem Velkého Meziříčí, který byl založen v roce 2013. Od sezony 2013/14 nastupuje v nejnižší soutěži.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2013–2021: Základní třída Žďárska – sk. B
 2021– : Základní třída Žďárska

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2019/20 a 2020/21: Tyto sezony byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Moravská orlice (noviny), 1906–1943
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu – Libri 1997
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Velké Meziříčí, FC
Velké Meziříčí, FC
Sportovní kluby ve Velkém Meziříčí
Fotbal v okrese Žďár nad Sázavou